Ràfia (planta), gènere de la família de les palmeres (Arecàcies)
 Ràfia o Rafah, ciutat de la costa de Palestina entre Gaza i Rhinocura
 batalla de Ràfia 217 aC